Mystikal puede referirse a:

Personas 
Mystikal, rapero estadounidense.

Obras 

Mystikal, película de animación dirigida por Ángel Alonso.